Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2017 vond plaats van 14 tot en met 20 augustus 2017 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 89e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2017. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Karolína Plíšková bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets. Muguruza wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2017. Zij incas­seerde US$ 522.450 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens kwam niet verder dan de tweede ronde – zij moest het afleggen tegen de als zevende geplaatste Britse Johanna Konta.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sania Mirza en Barbora Strýcová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Mirza speelde samen met Peng Shuai – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door Hsieh Su-wei en Monica Niculescu.
Strýcová en Lucie Šafářová waren het derde reekshoofd – ook zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een dijbeenblessure van Makarova.

Het als tweede geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de op zaterdag 19 augustus gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Hsieh Su-wei en Monica Niculescu in de match-tiebreak. Het was hun zesde gezamenlijke titel, alle zes in 2017. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

Er speelden twee Belgisch/Nederlandse koppels mee:
 Kirsten Flipkens en Kiki Bertens,
 Elise Mertens en Demi Schuurs.
Zij strandden allen in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2017
Cincinnati